Eriberto – variante del nome proprio di persona italiano Erberto
 Eriberto – vescovo del XII secolo
 Luciano Siqueira de Oliveira – ex calciatore brasiliano, noto in passato come Eriberto